El término Hontanares puede referirse a:
Hontanares, pedanía de Arenas de San Pedro (Ávila, España);
Hontanares, pedanía de Brihuega (Guadalajara, España);
Hontanares de Eresma, municipio de la provincia de Segovia (España);
Ermita de Hontanares, en Riaza (Segovia, España).